Оцимен  — смесь ациклических монотерпеновых углеводородов: 3,7-диметил-1,3,7-октатриена (α-оцимен, формула I) и 3,7-диметил-1,3,6-октатриена (β-оцимен, формула II).

Свойства 

Бесцветная жидкость с запахом базилика Ocimum basilicum.

Растворим в этаноле и эфирных маслах, нерастворим в воде и пропиленгликоле.

Устойчив в отсутствии кислорода, но легко окисляется на воздухе с образованием жёлтой смолистой массы. При нагревании изомеризуется в аллооцимен (2,6-диметил-2,4,6-октатриен).

Оцимен при действии натрия в спирте восстанавливается в дигидромирцен; действие на оцимен смеси серной и уксусной кислот приводит к оцименолу.

Нахождение в природе и получение 

Оцимен содержится в эфирном масле базилика и некоторых других эфирных маслах, из которых его выделяют фракционированием. Образуется также при пиролизе α-пинена.

Применение 

Оцимен используется как компонент некоторых парфюмерных композиций.

Литература 

 Меди — Полимерные// Химическая энциклопедия в 5 томах. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1992. — Т. 3. — 639 с.
 Племенков, В. В. Введение в химию природных соединений. — Казань: 2001. — 376 с.

Терпены и терпеноиды
Душистые вещества
Парфюмерные ингредиенты